Двенадцатый сезон британского научно-фантастического телесериала «Доктор Кто» выходил с 1 января по 1 марта 2020 года. Это второй сезон под руководством Криса Чибнелла в качестве главного сценариста и исполнительного продюсера вместе с другим исполнительный продюсером Мэттом Стривенсоном, двенадцатый сезон с момента возрождения сериала в 2005 году и тридцать восьмой в целом. Серии выходили по воскресеньям (за исключением первой), что является продолжением нового тренда с 11-го сезона, до которого серии выходили по субботам. После сезона в 2021 году вышел новогодний спецвыпуск «Революция далеков».

Джоди Уиттакер вернулась на второй сезон в роли Тринадцатого Доктора, инкарнации Доктора, инопланетянина-Повелителя времени, который путешествует сквозь время и пространство в ТАРДИС, которая снаружи выглядит как старая британская полицейская будка. Также в главных ролях спутников Доктора Грэма О’Брайена, Райана Синклера и Ясмин Хан — Брэдли Уолш, Тосин Коул и Мандип Гилл. В
этом сезоне Тринадцатый Доктор и её спутники встречают новую инкарнацию Мастера, происходит разрушение Галлифрея, возвращается Джек Харкнесс, появляются неизвестная инкарнация Доктора, киберлюди и раскрывается тайна «Вечного дитя».

Десять эпизодов сезоны сняты режиссёрами Джейми Магнусом Стоуном, Ли Хейвеном Джонсом, Нидой Манзур и Эммой Салливан. Помимо Чибнелла, который написал четыре сценария и являлся соавтором ещё трёх, сценаристами были Эд Хайм, Пит Мактай и Виней Патель, которые вернулись с прошлого сезона, а также Нина Метивье, Максин Алдертон и Шарлин Джеймс. Съёмки начались в январе 2019 года и завершились в ноябре 2019 года. Сезон получил самые низкие рейтинги просмотров возрождения сериала, но в основном положительные отзывы от критиков.

Эпизоды 

Двенадцатый сезон впервые с десятого включал в себя истории из двух частей и впервые с девятого сезона — более одной истории из двух частей. «Спайфолл» — первая история из двух частей, которая не использует индивидуальные названия для каждого эпизода с серии «Конец времени» (2009—2010).

Актёры 

Сезон стал вторым для Джоди Уиттакер в роли Тринадцатого Доктора. Брэдли Уолш, Тосин Коул и Мандип Гилл также вернулись к ролям Грэма О’Брайена, Райана Синклера и Ясмин Хан.

Стивен Фрай и Ленни Генри появились в премьере сезона — двухсерийной истории «Спайфолл». Саша Дхаван появился в первом эпизоде без официального объявления, и в конце серии оказалось, что он играет Мастера. Горан Вишнич и Роберт Гленистер сыграли Николу Теслу и Томаса Эдисона в серии «Ночь ужасов Николы Теслы» В этой же серии роль королевы Скитры исполнила Анджли Мохиндра, которая ранее играла Рани Чандру в спин-оффе «Доктора Кто» «Приключения Сары Джейн»

Джон Барроумэн вернулся к роли Джека Харкнесса в сериях «Беглец джудунов» и «Революция далеков». Это его первое появление в сериале с серии «Конец времени» в 2010 году. Джо Мартин появилась в роли ранее неизвестной инкарнации Доктора в серии «Беглец джудунов». Джудунов озвучил Николас Бриггс.

Шэрон Д. Кларк вернулась к роли Грейс, покойной жены Грэма, в серии «Вы меня слышите?». Максим Болдри сыграл в серии «Призраки виллы Диодати» доктора Джона Полидори. В той же серии в роли лорда Байрона появился Джейкоб Коллинс-Леви. Джули Грэм, Иэн Макэлхинни и Стив Туссэн появились в двухсерийном финале сезона «Вознесение киберлюдей» / «Вечные дети».

«Революция далеков» стала последней серией для Уолша и Коула. Крис Нот вернулся к роли Джека Робертсона из серии «Арахниды в Великобритании» (2018), а также в этой серии появилась Гарриет Уолтер.

Производство

Разработка 
В апреле 2015 года Стивен Моффат подтвердил, что «Доктор Кто» будет продолжаться ещё как минимум пять лет, то есть до 2020 года. В мае 2017 года было объявлено, что из-за сделки между BBC Worldwide and Shanghai Media Group Pictures в Китае, у SMG есть преимущественное право над будущим сериала по 15-й сезон на китайском рынке.

Крис Чибнелл вернулся в качестве шоураннера сериала, которым он стал после ухода Стивена Моффата с концом 10-го сезона. Мэтт Стривенс также вновь стал исполнительным продюсером вместе с Чибнеллом.

Написание сценариев 
Эд Хайм (написавший предпоследний эпизод предыдущего сезона) написал сценарий к эпизоду «Сирота-55». Нина Метивье, которая была редактором сценариев в предыдущем сезоне, стала сценаристом серии «Ночь ужасов Николы Теслы». В ноябре 2019 года Doctor Who Magazine раскрыл имена сценаристов 12-го сезона: Винея Пателя, Пита Мактая, Максин Алдертон и Шарлин Джеймс, а также Хайма, Метивье и Чибнелла. Чибнелл написал четыре эпизода и стал соавтором ещё трёх. В статье Radio Times Чибнелл подтвердил возвращение двухсерийных историй в 12-м сезоне

Изменения в оформлении 
В двенадцатом сезоне были изменения в оформлении ТАРДИС. Изменения включали модификацию колонны над временным ротором, обновление прохода к двери ТАРДИС, появление лестницы и модификацию центральной консоли. Эти изменения были внесены художником-постановщиком Даффидом Шурмером. Некоторые эпизоды имели сцены перед начальными титрами, что в возрождённом сериале постоянно использовалось, но в 11-м сезоне полностью отсутствовало.

Съёмки 
Согласно художнику по костюмам Рэю Холману, двенадцатый сезон был в предпроизводстве в ноябре 2018 года. К 17 ноября Би-би-си подтвердила, что началось производство 12-го сезона. Джейми Магнус Стоун, который ранее снял мини-эпизод к 50-летию сериала «Последний день», стал режисс1ром первого блока, состоящего из первого и шестого эпизодов сезона. Ли Хейвен Джонс снял второй и третий эпизоды во втором блоке. Нида Манзур — режиссёр третьего блока из пятого и шестого эпизодов. Эмма Салливан сняла четвёртый блок из седьмого и восьмого эпизодов Stone directed the fifth block of the ninth and tenth episodes..

23 января 2019 года начались съёмки, в Южно-Африканской Республике,, прошли в Западно-Капской провинции, Хопфилде, на горе Лайонс-Хед и у памятника языку африкаанс и завершились 7 февраля. Между февралём и октябрём 2019 года съёмки прошли в Кардиффе и Уэльсе. Съмки также прошли на Тенерифе Gloucester, и в Мертир-Мауре. Съёмки сезона завершились 19 ноября 2019 года.

Новогодний спецвыпуск 2021 года «Революция далеков» была снята режиссёром Ли Хейвеном Джонсом. В апреле 2020 года Чибнелл подтвердил, что постпроизводство серии «Революция далеков» продолжалось в удалённом формате из-за пандемии COVID-19.

Выход

Рекламная кампания 

21 ноября 2019 года был опубликован постер 12-го сезона. Первый трейлер сезона вышел 23 ноября 2019 года, на 56-летие сериала. 2 декабря 2019 года вышел ещё один трейлер вышел и объявлена дата премьеры. Сеть магазинов «Forbidden Planet» каждую неделю выпускала футболки, соответствовавшие эпизоду недели. Два новых трейлера были выпущены посреди сезона 20 января и 7 февраля 2020 года.

Показ 
После финала 11-го сезона Би-би-си подтвердила, что 12-й сезон выйдет «очень рано» в 2020 году. 2 декабря 2019 года Би-би-си подтвердила, что сезон стартует 1 января 2020 года. 12-й сезон выходил по воскресеньям (кроме первого эпизода, вышедшего в среду), что продолжило формат предыдущего сезона, в то время как все остальные сезоны возрождённого сериала выходили по субботам.

Серия из двух частей «Спайфолл» вышла в США в кинотеатрах 5 января 2020 года. После сезона в 2021 году вышел новогодний спецвыпуск «Революция далеков».

DVD и Blu-ray 
Двенадцатый сезон в регионе 2 вышел 4 мая 2020 года. В набор был включён новогодний спецвыпуск 2019 года «Решение».

Отзывы

Рейтинги 
Сезон получил на момент выхода самые низкие рейтинги по просмотрам с момента возрождения сериала в 2005 году и содержит шесть из десяти самых низких по просмотрам эпизодов всего сериала. Средний рейтинг сезона составил 5,4 миллионов зрителей в Великобритании. Финал сезона стал наименее просматриваемым эпизодом сериала с 2005 года с показателем 4,69 миллионов зрителей. Рейтинг Нильсена на телеканале BBC America на ключевую аудиторию, людей в возрасте от 18 до 34, упал на 52,5 % по сравнению с прошлым сезоном до 0,13.

Критика 
Двенадцатый сезон получил положительные отзывы критиков. На сайте-агрегаторе рецензий «Rotten Tomatoes» сезон имеет рейтинг одобрения 78 % и среднюю оценку 6,55 из 10 (на основе 179 рецензий критиков). Консенсус на сайте таков: «Двенадцатое появление „Доктора Кто“ добавляет желанные нотки Доктору Джоди Уиттакер и жуткие новые слои ужаса некоторым из самых страшных злодеев сериала». Сайт Metacritic подсчитал взвешенную среднюю оценку 80 из 100 по 4 отзывам о премьере сезона, отмечая «в целом положительные отзывы».

Награды и номинации

Саундтрек 

48 саундтреков из этого сезона, написанные Сегуном Акинолой, были выпущены компанией Silva Screen Records на CD 3 апреля 2020 года. Двенадцать саундтреков из новогоднего спецвыпуска «Революция далеков» выпущены на цифровым платформах 2 января 2021 года, а 11 ноября 2022 года были выпущены на CD в виде бонусного диска как часть альбома «Series 13 — Flux».

Примечания

Ссылки 
 

Сезоны телесериала «Доктор Кто»
 
Эпизоды с Тринадцатым Доктором
Списки:Доктор Кто